Muang est :
 un mot des langues thaï et lao signifiant « cité » et utilisé pour désigner une unité administrative assimilable à un district,
 un autre nom du peuple des Thaïs du Nord, dont la langue est le thaï du Nord, appelée aussi Kham Muang ou Kham Mueang (littéralement : « langue urbaine », par opposition aux populations rurales).